Maturana ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Maturana (1920–2003), chilenischer Komponist
 Francisco Maturana (* 1949), kolumbianischer Fußballtrainer
 Humberto R. Maturana (1928–2021), chilenischer Biologe und Philosoph

 Margarita María López de Maturana (1884–1934), spanische katholische Ordensschwester